Шварце, Бронислав (1834—1904) — польский революционер, один из руководителей январского восстания (1863).
 Шварце, Герман (Hermann Schwartze; 1837—1910) — немецкий врач-отиатр.
 Шварце, Готтгильф Вильгельм (Gotthilf Wilhelm Schwartze; 1787—1855) — немецкий врач.
 Шварце, Тереза (1851—1918) — нидерландская художница, специализировавшаяся на портретной живописи.
 Шварце, Фридрих (Friedrich Oskar von Schwarze; 1816—1886) — немецкий криминалист.

Примечания